Gosheim bezeichnet:

 die Gemeinde Gosheim im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 einen Ortsteil der Gemeinde Huisheim im Landkreis Donau-Ries in Bayern, siehe Gosheim (Huisheim)
 die Herren von Gosheim, den ehemaligen Ortsadel von Gochsen im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg